mol har flere betydninger:

 mol (toneart) – en toneart i musik, der er bygget over en skala med lille terts
 mol (stof) – lærredsvævet stof af bomuldsgarner
 mol (enhed) – enhed for stofmængde

 Mol (by) – en by i Belgien.